Peraldi est un patronyme d'origine italienne et corse notamment porté par :

ordre alphabétique
 Antoine François Peraldi (fl. 1791–1827), homme politique français ;
  (1938–1993), psychanalyste franco-canadien ;
 Marius Peraldi (1752–1799), homme politique français ;
 Nicolas Peraldi (1841–1914), homme politique français.

Joseph Marie Louis Peraldi Fiorella (1876-1948), général de brigade français ;

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien
Patronyme corse